{{DISPLAYTITLE:(15502) 1999 NV27}}

A (15502) 1999 NV27 egy kisbolygó a Naprendszerben. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. július 14-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (15501–16000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói